Айзкраукльский район (, до 1991 года — Стучкинский район ()) — бывший административный район на юге Латвии в областях Видземе и Земгале. Граничил с Бауским, Огрским, Мадонским и Екабпилсским районами Латвии, а также с Литвой.

История 
Стучкинский район был образован 10 января 1967 года.

Население 
Численность населения в городах и волостях Айзкраукльского района по результатам переписи 2000 года:

Примечания

Ссылки 
 Latvijas 2000. gada tautas skaitísanas rezultáti.CSB, 2002 ISBN 9984-06-143-4

Районы, образованные в 1967 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии